Николай Бунге: Бунге, Николай Андреевич (1842—1915) — русский химик, профессор Киевского университета.
 Бунге, Николай Николаевич (1885—1921) — преподаватель Киевского университета святого Владимира.
 Бунге, Николай Христианович (1823—1895) — российский государственный деятель, учёный-экономист, академик.